RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 RCB – gwiazdy zmienne typu R Coronae Borealis